Bianculli ist der Familienname folgender Personen:

 David Bianculli, US-amerikanischer Fernsehkritiker und Autor 
 Miguel Bianculli (* 1959), argentinischer Fußballspieler